Якты-Куль — название населённых пунктов в России:

 Якты-Куль — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Якты-Куль — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Якты-Куль — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Якты-Куль — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Якты-Куль — деревня в Азнакаевском районе Татарстана.

См. также 
 Яктыкуль